Топоница може бити:

 Топоница (Мало Црниће), насеље у општини Мало Црниће, Браничевски округ, Република Србија
 Топоница (Кнић), насеље у општини Кнић, Шумадијски округ, Република Србија
 Топоница (Косовска Каменица), насеље у општини Косовска Каменица, Косовскопоморавски округ, Република Србија
 Топоница (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан, Нишавски округ, Република Србија
 Топоница (Житорађа), насеље у општини Житорађа, Топлички округ, Република Србија
 Топоница (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија

Види још 
 Доња Топоница
 Горња Топоница